Вермер — () нидерландская фамилия.

Известные носители 
 Вермер, Вим (1894—1955) — нидерландский футболист.
 Вермер, Кеннет (род. 1986) — нидерландский футболист.
 Вермер, Ян (Верме́ер Де́лфтский, правильное произношение Вермер, нидерл. Jan Vermeer van Delft, 1632—1675) — нидерландский художник, мастер бытовой живописи и жанрового портрета.
 Вермер, Ян (старший) — Ян ван дер М. Старший, или Гарлемский (1628—91) — нидерландский живописец.
 Вермер, Ян (младший) — Ян ван дер М. Младший (1656—1705), живописец и гравер, сын и ученик Яна Вермера Гарлемского

См. также 
 Вермеер